Ге́нрих Мю́ллер (; ) — австрийский футболист, игравший на позиции нападающего. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник венской команды «Винер АК». С 1926 года начал привлекаться к выступлениям за главную команду. В 19 лет стал полноценным игроком основного состава. Наиболее удачным в этом клубе стал для него сезон 1931 года, в этом году клуб выиграл кубок Австрии. Турнир проходил по экспериментальной схеме: десять команд определяли победителя в круговом турнире. Генрих Мюллер забивал в каждом поединке, в том числе и решающий — в ворота «Винер Шпорт-Клуб».

Команда получила путевку в Кубок Митропы. На пути к финалу были одержаны победы над венгерской «Хунгарией» и чешской «Спартой». В решающих матчах сильнее оказался действующий чемпион Австрии — клуб «Фёрст Венна». Генрих Мюллер принимал участие в обоих финальных поединках, забил один гол.

В 1935 году переехал в Венгрию. В клубе «Хунгария» сразу стал игроком основы. Внес весомый вклад в получение двух чемпионских титулов, был одним из лучших голеадоров лиги. Всего за команду из Будапешта провел в чемпионате Венгрии 122 матча, забил 64 мяча.

В состав венской «Аустрии» перешел в 1940 году. В чемпионате 1946/47 был играющим тренером команды после чего завершил карьеру игрока.

Карьера в сборной 
В национальной сборной дебютировал 20 марта 1932 года в Вене. В матче Кубка Центральной Европы австрийцы победили сборную Италии. До октября следующего года провел еще четыре поединка в составе главной команды страны и в каждом забивал по голу.

Тренерская карьера 
В чемпионате 1946/47 был играющим тренером «Аустрии», а по его завершении — сосредоточился на тренерской деятельности. Под его руководством клуб трижды побеждал в чемпионате и дважды в Кубке Австрии. Главными «звездами» того состава были Эрнст Оцвирк и Эрнст Стояспал — один из лучших бомбардиров в истории австрийского футбола. В 1951 году команда провела турне по Южной Америке. На «Маракане» был разгромлен уругвайский «Насьональ», в составе которого играло шесть чемпионов мира 1950 года. Работал в «Аустрии» до 1954 года.

В одном матче был руководителем сборной Нидерландов. 15 августа 1956 в Лозанне подопечные Мюллера победили швейцарцев со счетом 3: 2.

С конца 50-х и до начала 70-х годов работал главным тренером в нидерландском клубу «Виллем II», греческом АЕК и венской «Аустрии».

Умер 5 апреля 2000 года на 91-м году жизни.

Достижения

Как игрока 
 Финалист Кубка Митропы (1): 1931
 Чемпион Венгрии (2): 1936, 1937
 Обладатель кубка Австрии (1): 1931

Как тренера 
 Чемпион Австрии (3): 1949, 1950, 1953
 Обладатель кубка Австрии (2): 1948, 1949

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Eu-Football.info
 Профиль игрока на сайте Austria-Archiv.at
 Австрийский футбол

Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Виллем II»
Тренеры сборной Нидерландов по футболу
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК МТК
Игроки сборной Австрии по футболу
Футбольные тренеры Австрии
Футболисты Австрии
Страницы с непроверенными переводами